Осада Сен-Мартен-де-Ре — попытка английских войск под командованием герцога Бэкингема захватить французскую крепость Сен-Мартен-де-Ре на острове Ре (близ Ла-Рошели) в 1627 году. После трех месяцев осады маркизу де Туара и подкреплению из французских кораблей и войск удалось снять осаду.

Высадка 
12 июля 1627 года 100 английских кораблей и 6000 солдат под командованием герцога Бэкингема вторглись на остров Ре и высадились на пляже Саблансо с целью установить контроль над подходами к гугенотской Ла-Рошели и помочь восстанию горожан. Бэкингем надеялся захватить форт Ла-Прэ и укрепленный город Сен-Мартен-де-Ре. Королевская французская армия из 1200 пехоты и 200 всадников под командованием маркиза де Туара, губернатора острова, оказала сопротивление высадке из-за песчаных дюн, но англичане смогли удержать плацдарм, потеряв при этом более чем 12 офицеров и 100 человек убитыми.

В течение трех дней, пока Бэкингем укреплял плацдарм, де Туара предпринял все доступные меры по усилению цитадели Сен-Мартен. Герцог пытался установить блокаду крепости, но это оказалось трудным; английский осадный инженер утонул во время высадки, пушек были слишком мало и они были слишком слабыми, наконец, наступала осень, и болезни стали выкашивать английских солдат. Осада продолжалась до октября.

Подкрепления 
Запрашиваемые подкрепления из Англии оказались недостаточными. Две тысячи ирландских солдат прибыли под руководством сэра Ральфа Бингли 3 сентября 1627 года. Небольшой флот под руководством сэра Уильяма Бичера привез только 400 новобранцев.

Шотландский флот из 30 судов с 5000 человек был на пути к острову в октябре 1627 года, но был разбит штормом у побережья Норфолка. Наконец, сильный флот графа Холланда вышел из порта 6 ноября 1627 года, но было уже слишком поздно.

Французы, несмотря на трудности, смогли получить небольшие объёмы ресурсов — в августе кардинал Ришельё предложил вознаграждение в размере 30000 ливров капитану корабля, который доставит 50 баррелей кукурузы, муки или хлеба в цитадель. Наконец, 7-8 октября прибывший большой торговый флот из 29-35 кораблей смог прорвать английскую морскую блокаду. Это произошло в последний момент, когда Туарас уже признавал, что не сможет продержаться дольше.

С материка 20 октября были высажены 4000 человек французского подкрепления на южном конце острова. Спасение крепости было возложено на маршала Франции Анри де Шомберга.

Завершение осады 
27 октября Бэкингем предпринял последнюю отчаянную атаку на Сен-Мартен, но английские осадные лестницы оказались слишком коротки, чтобы достичь вершины стены, и крепость осталась неприступной.

Несмотря на признаки того, что французский гарнизон Сент-Мартена сам был близок к капитуляции, Бэкингем все-таки отступил со своими войсками к северной части острова для начала эвакуации. Французы предприняли преследование и нанесли противнику серьёзные потери. В общей сложности Бэкингем потерял более 5000 человек в кампании из 7-тысячной армии.

Последствия 
После двух месяцев в осаде жители Ла-Рошели, наконец, начали открытое восстание против центрального правительства Франции, началась осада Ла-Рошели.

После поражения Бэкингема Англия пытались отправить два флота, чтобы помочь Ла-Рошели. Первый из них, во главе с Уильямом Филдингом, графом Денби, вышел из порта в апреле 1628 года, но вернулся без боя в Портсмут.

После возвращения в Англию Бэкингем пытался организовать вторую кампанию, чтобы снять осаду Ла-Рошели, но был убит в Портсмуте 23 августа 1628 года Джоном Фелтоном. Фелтон был повешен в ноябре, а герцог Бэкингем был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Однако ко времени своей смерти Бэкингем был ненавистной фигурой для большинства англичан, Фелтона даже некоторые признали героем.

Второй флот был отправлен вскоре после смерти Бэкингема во главе с адмиралом графом Линдси, но и он не смог помочь осажденным. Измученные и без всякой надежды на поддержку извне жители Ла-Рошели, наконец, сдались королевским войскам 28 октября. После этих поражений Англия прекратила свое участие в Тридцатилетней войне и заключила мир с Францией в 1629 году и с Испанией в 1630 году, к ужасу всех протестантских сил на континенте.

После этих конфликтов главный порт Сен-Мартен-де-Ре был дополнительно укреплен Вобаном в 1681 году.

Примечания

Литература 
 Mark Charles Fissel War and government in Britain, 1598—1650  Manchester University Press ND, 1991 ISBN 0-7190-2887-6
 Samuel Rawson Gardiner A History of England Under the Duke of Buckingham and Charles I., 1624—1628 BiblioBazaar, LLC, 2008 ISBN 0-559-03824-0 «The expedition to Rhé» p.111-134   «The Siege of St. Martin’s» p.135-166  
 Markku Peltonen Classical humanism and republicanism in English political thought, 1570—1640 Cambridge University Press, 2004 ISBN 0-521-61716-2

Морские сражения Франции
Сражения во Франции
Гугенотские восстания
Сражения по алфавиту
Осады 1627 года
Морские сражения Англии